Por Luttrell pode estar à procura de:

 Luttrell (Tennessee)
 19598 Luttrell

Desambiguação